Александр Леонидович Мясников:
 Мясников, Александр Леонидович  (1899—1965) — советский врач-терапевт, академик АМН СССР, директор Института терапии АМН СССР.
 Мясников, Александр Леонидович (род. 1953) — советский и российский медик и телеведущий.